A categoria mais de 78 kg feminino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputada em 14 de julho no Mississauga Sports Centre com 8 judocas, cada uma representando um país.

Calendário 
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Mais de 78 kg feminino
78 kg +